Caura može označavati:
 Caura (rijeka u Venezueli)
 Caura (rijeka u Trinidadu i Tobagu)